Брезница — топоним:
 Брезница — село в Болгарии;
 Брезница — община в Хорватии.

См. также 
 Горна-Брезница